Ракиты — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ракиты — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Ракиты — село в Михайловском районе Алтайского края.
 Ракиты — разъезд (тип населённого пункта) в Рубцовском районе Алтайского края.
 Ракиты — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Ракиты — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Ракиты — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Ракиты — деревня в Краснинском районе Смоленской области.